

Muškarci 
Osvajači olimpijskih medalja u atletskoj disciplini bacanje kladiva prikazani su u sljedećoj tablici, a rezultati iskazani u metrima:

Žene  

Osvajačice olimpijskih medalja u atletskoj disciplini bacanje kladiva prikazane su u sljedećoj tablici:

Kladivo
Bacanje kladiva